Болланд:

 Болланд, Брайан — (род. 1951) — британский художник комиксов.
 Болланд, Герардус (1854—1922) — голландский философ-самоучка, лингвист, исследователь Библии и преподаватель.
 Болланд, Дэйв (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Болланд, Жан (1596-1665) — учёный иезуит, положивший начало монументальному критическому изданию житий святых.